Dale Spender – scrittrice e docente australiana
 Percy Spender – politico e diplomatico australiano
 Stephen Spender – poeta e saggista inglese